Киокак има више значења:
 Округ Киокак (Ајова)
 Киокак (Ајова)